La Central kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Central, Veracruz, ort, Tempoal, 
 La Central, Oaxaca, ort, San Agustín Loxicha, 

Robotskapade Mexikoförgreningar